Arkansas City peut faire référence à :

 Arkansas City, dans le Kansas, aux États-Unis ;
 Arkansas City, dans l'Arkansas, aux États-Unis.